Miejscowości w Polsce
 Rogacze – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Milejczyce
 Rogacze – kolonia w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Nowy Dwór

 Miejscowości na Białorusi
 Rogacze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Podłabienie
 Rogacze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Indura